La saison 1948-1949 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. La Staatsliga regroupe les 10 meilleurs clubs de Vienne au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À la fin de la saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par 4 clubs de deuxième division, un par régions d'Autriche (Vienne, Steiermark, Niederösterreich et Oberösterreich).

C'est le FK Austria Vienne qui remporte le championnat en terminant en tête du classement final, avec 2 points d'avance sur le tenant du titre, le SK Rapid Vienne et 3 sur le SK Admira Vienne. C'est le  de champion de l'histoire du club, qui réussit le doublé en battant le club du SK Vorwärts Steyr en finale de la Coupe d'Autriche.

Les 10 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1948 en Autriche
1949 en Autriche